NFL sezona 1997. je 78. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 31. kolovoza 1997. Super Bowl XXXII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 25. siječnja 1998. u San Diegu u Kaliforniji na Qualcomm Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Denver Broncosi i pobjednici NFC konferencije Green Bay Packersi. Pobijedili su Broncosi s 31:24 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Prije početka sezone 1997., momčad Oilersa se preselila iz Houstona u Texasu u Tennessee. Prvu sezonu su igrali u Memphisu, da bi iduće preselili u Nashville gdje se natječu i danas pod imenom Tennessee Titans.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1997.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Jeff George, Oakland Raiders - 3917
Najviše jarda probijanja: Barry Sanders, Detroit Lions - 2053
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Rob Moore, Arizona Cardinals - 1584

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  John Randle, Minnesota Vikings - 15,5
Najviše presječenih lopti: Ryan McNeil, St. Louis Rams - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Denver Broncos - 472 (29,5 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Denver Broncos - 367,0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 154,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Seattle Seahawks - 247,4 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Kansas City Chiefs - 232 (14,5 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: San Francisco 49ers - 250,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 82,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Dallas Cowboys - 157,6 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1997. u NFL-u
NFL.com, sezona 1997.

Izvori 

1997